Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 7-6(4), 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Gustavo Kuerten (secondo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Marcelo Ríos (secondo turno)
 Greg Rusedski (primo turno)

 Félix Mantilla (semifinali)
 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Albert Costa (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1999
ATP Tour 1999